Castillejos  o Fnideq , municipi del Marroc
 Castillejos (barri de Madrid), barri del districte de Tetuán, a Madrid
 Los Castillejos, campament militar al terme municipal d'Arbolí 
 Batalla de Castillejos, segona gran batalla de la Guerra d'Àfrica entre el Marroc i Espanya el 1859 i 1860 
 Ducat de Los Castillejos
 Marquesat de Los Castillejos (1864)